Лос Теситос има више значења:

 Лос Теситос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Теситос (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Теситос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику